Кавалька́нті () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
 Ґвідо Кавальканті (1259–1300) — італійський філософ і поет.
 Альберто Кавальканті (1897–1982) — кінорежисер, сценарист, продюсер та художник італійськго походження.

Італійські прізвища